

Geografia

Davenport – località del Metropolitan Borough of Stockport, Greater Manchester

Davenport – census-designated place della contea di Santa Cruz, California
Davenport – città della Contea di Css, Dakota del Nord
Davenport – città della Contea di Polk, Florida
Davenport – capoluogo della Contea di Scott, Iowa
Davenport – villaggio della Contea di Thayer, Nebraska
Davenport – città della Contea di Delaware, New York
Davenport – città della Contea di Lincoln, Oklahoma
Davenport – capoluogo della Contea di Lincoln, Washington

Persone 
Alice Davenport – attrice cinematografica statunitense
Calum Davenport – calciatore inglese
Charles Davenport – biologo ed eugenetista statunitense
Derrick Davenport – ex cestista statunitense
Dorothy Davenport – attrice, sceneggiatrice, regista e produttrice cinematografica statunitense
Harold Davenport – matematico britannico
Harry Davenport – attore e regista statunitense, padre di Dorothy e Kate
Herbert J. Davenport – economista statunitense
Ira Davenport – giocatore di baseball
Jack Davenport – attore britannico
Jacob Davenport – calciatore inglese
Jessica Davenport – ex cestista statunitense
Kate Davenport – attrice statunitense, figlia di Harry
Lara Davenport – nuotatrice australiana
Lindsay Davenport – tennista statunitense
Madison Davenport – attrice, cantante e doppiatrice statunitense
Nigel Davenport – attore cinematografico e attore teatrale britannico
Peter Davenport – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Ross Davenport – nuotatore britannico
Willie Davenport – atleta statunitense

Altro 
Davenport – personaggio della serie televisiva Nikita
Davenport Locomotive Works – fabbrica costruttrice di treni statunitense
Cooter Davenport – personaggio della serie televisiva Hazzard
Diocesi di Davenport – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Dubuque